Галапагоські острови - архіпелаг у Тихому океані.
 Галапагос - національний парк в Еквадорі.
 Галапагос - провінція Еквадору.
 Галапагос - муніципалітет в Іспанії.
 Галапагос - роман  Курта Воннеґута..